Buszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Buszewo, un village du powiat de Szamotuły ;
 Buszewo, un village du powiat de Wągrowiec.